Världsmästerskapet i strandfotboll 2007 var den tredje upplagan av Världsmästerskapet i strandfotboll med Fifa som arrangör. Turneringen spelades i Brasilien 2-11 november 2007.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Källor
 Officiell hemsida

2007
2007 i Brasilien